Inder kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Īnder Aūdany, distrikt, Atyraw, 
 Inderborskij, ort, Atyraw, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar